Fliegendes Bettgestell (Flying Bedstead) war der Spitzname der Experimentalfluggeräte

 Rolls-Royce Thrust Measuring Rig, britisches experimentelles VTOL-Luftfahrzeug in den 1950er Jahren
 Lunar Landing Training Vehicle, US-amerikanisches Mondlandungs-Trainingsgerät in den 1960er und 1970er Jahren